Salinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Salinsaari (ö i Mellersta Finland), Jämsä,  (9 ha)
2. Salinsaari (ö i Birkaland), Tammerfors,  (1 ha)
3. Salinsaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,28, long 25,87),  (1 ha)
4. Salinsaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,02, long 25,94),  (3 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar